Rydberg est originellement un patronyme suédois. Employé seul, Rydberg fait généralement référence au physicien suédois Johannes Rydberg.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
  est un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune.
 (10506) Rydberg est un astéroïde de la ceinture principale.

Physique et chimie 
 Le rydberg est une unité d'énergie, définie comme l'énergie d'un photon dont le nombre d'onde est égal à la constante de Rydberg de l'hydrogène.
 Un atome de Rydberg est un atome dans un état excité tel qu'au moins un électron a un nombre quantique principal  très élevé.
 La constante de Rydberg d'un élément chimique caractérise l'énergie de ses différentes couches électroniques.
 Un  d'un atome ou d'une molécule est un état électroniquement excité de haute énergie, dont l'énergie obéit à la formule de Rydberg.
 La formule de Rydberg permet de calculer les longueurs d'onde des raies spectrales de différents éléments chimiques.
 Une molécule de Rydberg est un excimère ou un exciplexe dont les états excités sont des .

Culture et société 
 L' est un hôtel situé à Stockholm (Suède).

Patronyme

Notes et références